Millerville kan syfta på:

 Millerville, Alabama
 Millerville, Minnesota